Atar Lebar (Suoh), een plaats in Indonesië
Atar Lebar (Bandar Negeri Semuong), een plaats in Indonesië